Els 50 metres lliures masculí es van celebrar entre el 2 i el 3 d'agost al Palau Sant Jordi a Barcelona.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
NR: Rècord Nacional 

AF: Rècord Africà 

DNS: No presentat

DSQ: Desqualificat

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013